Dissoleucas är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Jordan 1925. Dissoleucas ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattnosbaggar
Dissoleucas